Сайс () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Сайс, Андре (1911—1988) — бельгийский футболист, нападающий.
 Сайс, Самуэль (, род. 1991) — испанский футболист.
 Сайс, Фредерике (род. 1979) — нидерландская скрипачка.

См. также 
 Саис